Га́лкино — станция Южно-Уральской железной дороги РЖД, расположена в микрорайоне Галкино города Кургана, Россия.

Описание 
Имеет 6 путей и 1 островную низкую прямую платформу.

История 
Железнодорожная линия построена в 1913 году.

Пригородное сообщение 
Осуществляется, большей частью, электропоездами и обслуживает северо-западное направление (от Кургана):
 Шадринск (2 пары электропоездов в день).
 Каменск-Уральский (2 пары электропоездов в день).
 Екатеринбург (2 пары электропоездов в день).

Пересадка на автобус 
Пересадка  осуществляется на остановке Станция Галкино-2 на улице Мостостроителей на автобусы №№ 37, 307, 330, 360, 366, 381, 395, 403;

Примечания 

Станции Курганского отделения Южно-Уральской железной дороги
Железнодорожный транспорт Кургана
Транспортные здания и сооружения Кургана
Железнодорожные станции и платформы Курганской области